Maïakovskaïa (russe : Маяко́вская) peut faire référence à :
 Maïakovskaïa, station de la ligne Zamoskvoretskaïa du métro de Moscou,
 Maïakovskaïa, station de la ligne 3 du métro de Saint-Pétersbourg.